Kanzi ist:

 ein bedeutender Bonobo, siehe Kanzi (Bonobo).
 der Markenname der Apfelsorte Nicoter.